Пуппо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пуппо, Сандро (1918—1986) — итальянский футболист, полузащитник.
 Пуппо, Романо (1933—1994) — итальянский актёр.
 Пуппо, Федерико (род. 1986) — уругвайский футболист.